Produktsicherheitsgesetz steht für

 Produktsicherheitsgesetz (Deutschland) (ProdSG), das deutsche Produktsicherheitsgesetz
 Produktsicherheitsgesetz 2004 (PSG 2004), das aktuelle österreichische Produktsicherheitsgesetz

Siehe auch:
 Bundesgesetz über die Produktesicherheit (PrSG) der Schweiz